L'Explorateur est une marque commerciale apposée sur une série de 4 fromages de lait de vache fabriqués par Société Fromagère de la Brie, une laiterie industrielle établie à Saint-Siméon en Seine-et-Marne.

Historique de marque commerciale 
Cette marque a été inventée en 1958.

Méthodes d'obtention 
Les procédés de fabrication sont de type industriels: cette entreprise achète les laits crus réfrigérés aux agriculteurs. Ils peuvent provenir de cheptels désaisonnés ou pas. À la réception, ils sont pasteurisés puis ensemencés avec des ferments lactiques de culture et transformés en caillé par emprésurage.

Son affinage dure 4 à 6 semaines.

Notes et références

Voir aussi 

Marque de fromage en France
Fromage au lait pasteurisé
Fromage industriel
Fromage au lait de vache
Fromage de Seine-et-Marne